Ophir peut désigner :

Toponymes

Sur Terre 
 Ophir, port ou région semi-légendaire mentionné dans la Bible ;
 Le mont Ophir, autre nom du mont Gunung Ledang, montagne de Malaisie ;
 Ophir, localité de la région d'Otago en Nouvelle-Zélande ;
 Ophir, localité abandonnée en Alaska aux États-Unis ;
 Ophir, petite ville de l'État du Colorado aux États-Unis ;
 Ophir, petite ville de l'État de l'Utah aux États-Unis ;

Sur Mars 
 Ophir Planum est un planum (étendue plane élevée) sur l'hémisphère sud de la planète Mars.

Patronymes 
 Ophir, personnage de la Bible, l'un des enfants de Yoktan.

Noms d'entreprises 
 Ophir Mine, compagnie minière américaine basée au Nevada, fondée en 1860.

Récompenses 
 Les Ophirs du cinéma (ou les Ophirs), des récompenses de cinéma israéliennes décernées par l' depuis 1982.

Dans la fiction 
 Ophir, ville légendaire de l'univers de l'Âge hyborien, dans les nouvelles de fantasy de l'écrivain américain Robert E. Howard (1906-1936).